Виктор Русанов:
 Русанов, Виктор Владимирович (1919—2011) — советский и российский учёный в области прикладной математики.
 Русанов, Виктор Николаевич (род. 1950) — заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, профессор МГАХИ имени В. И. Сурикова.